Juan Bautista Pérez hace referencia a varios artículos:

Personas
 Juan Bautista Pérez Rubert (m. 1597), eclesiástico y erudito español y obispo de Segorbe.
 Juan Bautista Pérez Castiel (1650-1707), arquitecto barroco de origen navarro.
 Juan Bautista Pérez de Barradas y Bernuy (1830-1890), aristócrata español. Fue marqués de Peñaflor, de Cortes de Graena, de Quintana de las Torres y de Bay y Grande de España.
 Juan Bautista Pérez (1869-1952), abogado, magistrado y presidente de los Estados Unidos de Venezuela entre 1929 y 1931.